Elitserien 2009/10 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2009/10, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2009/10, Saison im Schach